Kljun je lahko:
 kljun - preobražena živalska usta
 bojni kljun - orožje